

Antroponimi
 Galasso, nome proprio di persona maschile

Persone 
Galasso – pittore del XV secolo
Alfredo Galasso (1940) – avvocato, politico e docente universitario italiano
Andrea Galasso (1932-2022) – avvocato italiano
Ezio Galasso (1952) – calciatore italiano
Gianluca Galasso (1984) – calciatore italiano
Giuseppe Galasso (1929) – storico, giornalista, politico e professore universitario italiano
Latino Galasso (1898– ...) – canottiere italiano
Pasquale Galasso (1955) – camorrista ed è oggi un collaboratore di giustizia italiano

Altro 
Legge Galasso – Legge italiana del 1985